N41 peut faire référence à :
 Affections inflammatoires de la prostate, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Regent (N41), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ligne de bus Noctilien N41 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres